Пьер Лора́н (; род. 1 июля 1957, Париж) — французский политический деятель, с 2010 председатель (национальный секретарь) Французской компартии. Также является председателем Партии европейских левых.

Биография 
Родился в семье видного руководителя Французской коммунистической партии и члена Национального собрания Франции Поля Лорана.

В период обучения в Париже вступил в Союз студентов-коммунистов, в период с 1982 по 1985 возглавлял эту организацию. После окончания учёбы работал журналистом в «Юманите». Начав с работы редактора экономического раздела, в 1999 стал главным редактором, а в 2000 управляющим редактором издания.

На XXX съезде Французской компартии (2000) избран в Национальный совет партии. В 2009 стал основным автором резолюции XXXIII съезда ФКП. После этого был назначен Национальным координатором партии.

В 2010 возглавил список Левого фронта на региональных выборах в регионе Иль-де-Франс, по результатам выборов получив 6,55 % голосов.

В июне 2010 на XXXV Съезде избран Национальным секретарём Французской коммунистической партии.

С 5 декабря 2010 лидер «Европейских левых» (по 17 декабря 2016 года).

С 20.09.2012 сенатор Франции от Парижа.

Ссылки 

 Официальный сайт Пьера Лорана

Политики Франции
Члены Французской коммунистической партии
Журналисты Франции
Председатели партии «Европейские левые»